Klausen es un apellido alemán (significa "de Klaus") así como el nombre de:

 un municipio del distrito de Bernkastel-Wittlich, en Renania-Palatinado, véase: Klausen (Eifel).
 una ciudad del Tirol del Sur (Italia), véase: Chiusa.
 un municipio de Estiria (Austria), véase: Klausen (Bad Gleichenberg).
 un puerto de montaña de los Alpes suizos, véase: Klausenpass.

No confundir con la localidad alemana de Clausen (Pfälzerwald).